Le nom Pierre Montlaur est porté par les personnes suivantes :
 Pierre Montlaur (1927-1988), un auteur français ;
 Pierre Montlaur (1963-), un joueur de rugby à XV international français.

Voir aussi